

Sigle 
 Partito Fascista Repubblicano – partito politico italiano del passato
 Plug flow reactor – reattore chimico continuo a tubo, noto anche come reattore chimico PFR
 Prototype Fast Reactor – reattore nucleare installato a Dounreay (Regno Unito)
 Prove di funzionalità respiratoria

Codici 
 PFR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilebo (Repubblica Democratica del Congo)
 PFR – codice vettore ICAO di Pacificair

Musica 
 PRF – gruppo musicale statunitense

Altri progetti